Benini peut faire référence à : 
 Andrea Benini, alias Mop Mop (né en 1977), musicien et producteur italien de musique jazz et funk ;
  (né en 1922), joueur de football italien ;
 Clarice Benini (1905-1976), joueuse d'échecs italienne ;
 Luigi Benini (1767-1801), peintre italien ;
 Maurizio Benini (né en 1968), chef et compositeur italien ;
 Paulo André Cren Benini (né en 1983), footballeur ayant la double nationalité brésilo-italienne.

Homonymie de patronyme